Дикшит или Диксит (, ) — индийская фамилия. Известные носители:

 Диксит, Авинаш (род. 1944) — американский экономист.
 Дикшит, Маданмани (1923—2019) — непальский писатель и журналист.
 Дикшит, Мадхури (род. 1967) — индийская актриса.
 Дикшит, Шейла (1938—2019) — индийский государственный и политический деятель, главный министр Дели.